Johnny Rogers (košarka)
Johnny Rogers (ragbi